MMA est un sigle pouvant faire référence à :
 Méthacrylate de méthyle, composé chimique organique ;
 Arts martiaux mixtes, sport de combat de percussion et préhension ;
 , compagnie de chemin de fer ;
 Boeing P-8 Poseidon aussi désigné P-8 MMA, avion de patrouille maritime ;
 Mutuelles du Mans Assurances, groupe d'assurance mutuelle française ;
 , musée d'art de New York ;
 Muttahida Majlis-e-Amal, alliance de partis religieux pakistanais ;
 MIDI Manufacturers Association, organisation professionnelle composée de développeurs de solutions matérielles et logicielles, travaillant sur les standards liés à la norme MIDI ;
 Soudage à l'arc à l'électrode enrobée, procédé de soudage manuel ou à la baguette ;
 Marie Marchand-Arvier, skieuse alpine française.